La Mille et Deuxième Nuit est le titre de plusieurs œuvres :
 La Mille et Deuxième Nuit, opéra-comique de Jules Verne écrit sans doute vers 1850, mais qui ne fut jamais représenté ;
 La Mille et Deuxième Nuit, conte fantastique de Théophile Gautier paru en 1842 ;
 La Mille et Deuxième Nuit, film d'Alexandre Volkoff sorti en 1933.